Werning steht für:

 Werning (Gemeinde Payerbach), Ortschaft der Marktgemeinde Payerbach im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich

Werning ist der Familienname folgender Personen:
 Claus Werning (* 1938), deutscher Internist, Hochschullehrer und Chefarzt
 Heiko Werning (* 1970), deutscher Schriftsteller
 Irina Werning, argentinische Fotokünstlerin
 Iván Werning (* 1974), argentinischer Ökonom und Professor am MIT
 Katharina Werning (* 1985), deutsche Rennreiterin
 Rainer Werning (* 1949), deutscher Politologe
 Rolf Werning (* 1959), deutscher Erziehungswissenschaftler